Никола́й Петрович Дроздо́в
 Дроздов, Николай Петрович (в монашестве Зиновий; 1875—1942) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тамбовский.
 Дроздов, Николай Петрович (род. 1923) — Герой Социалистического Труда (1971).